A Land Imagined è un film del 2018 diretto da Yeo Siew Hua.

Trama

Riconoscimenti 
2018 – Festival del film Locarno
 Pardo d'oro

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Pardo d'oro